Reli Švedska  (do 2009. Švedski reli) je reli natjecanje koje se održava u gradu Värmland, Švedska u ranoj veljači. Prvi put je održano 1950.g., i tada nazvan je Reli do ponoćnog sunca.
Natjecanje se održava tri dana s početkom u petak ujutro, a krajem u nedjelju poslije podne. 

1973.g. reli je uvršten u Svjetsko prvenstvo u reliju. Jedina je utrka u kalendaru ovog natjecanja koja se održava na snijegu. Natjecanje je dva puta otkazano: 1974.g. zbog naftne krize i 1990.g. zbog nepovoljnog vremena.

Pobjednici

Višestruki pobjednici (vozači)

Višestruki pobjednici (proizvođači)

Pobjednici po godinama

Izvor 
eWRC-results.com

Međunarodna športska natjecanja u Švedskoj‎
Švedska
Automobilizam u Švedskoj